

Sigle 
 InterRegio – categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria.
 Imperial Regio – aggettivo riferito al Governo Austro-Ungarico al tempo dell'unione Reale e personale delle Corone d'Austria ed Ungheria
 Indian Railways – ferrovie indiane
 Information Retrieval – recupero delle informazioni
 Infrarosso – radiazione magnetica con lunghezza d'onda maggiore della luce visibile
 Investor relations – attività finanziaria
 Irish Rail – ferrovie irlandesi
 Izquierda Republicana – partito politico spagnolo
 Incontro ravvicinato - evento ufologico

Chimica 
 Ir – simbolo chimico dell'iridio

Codici 
 IR – codice vettore IATA di Iran Air
 IR – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Iran

Informatica 
 .ir – dominio di primo livello dell'Iran
 IR – Instruction Register

Sport 
 IR – nelle statistiche sportive, record italiano (Italian record)
 IR – nelle statistiche del baseball e del softball, corridori ereditati (inherited runners)

Altro 
 Ir – leggendario sovrano supremo d'Irlanda
 I.R. Baboon, personaggio della serie animata Io sono Donato Fidato

Altri progetti